Spirál-víznyelőbarlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Spirál-víznyelőbarlang, a Láner Olivér-barlang másik neve.
 Spirál-víznyelőbarlang, a Spirál-víznyelő másik neve.